Manuskript kan syfta på:
 Manuskript – en handskriven antik eller medeltida bok, se handskrift
 Manuskript – en författares alster – framstält på vilket sätt som helst – för uppläsning eller tryckning
 Filmmanuskript – det skriftliga underlag med repliker och scenanvisningar som utgör grunden för en spelfilm eller TV-film
 Teatermanuskript – teaterpjäsens grundmaterial och teaterregissörens främsta riktmärke och arbetsverktyg i skapandeprocessen
 Libretto –  texten eller en story board i ett musikdramatiskt verk
 Manuskriptarunor – runor som skrivits med penna på pergament eller papper

Se även
 Manus – flera betydelser
 Manusförfattare – en person som skriver repliker och scenanvisningar i ett filmmanuskript
Manustvätt – ett uttryck inom bok- och trycksaksproduktion
Skriptspråk